Clinton County Courthouse ist der Name folgender Gebäude in den Vereinigten Staaten:

 Clinton County Courthouse (Illinois)
 Clinton County Courthouse (Indiana), NRHP-Nr. 78000027
 Clinton County Courthouse (Iowa), NRHP-Nr. 81000230
 Clinton County Courthouse (Kentucky)
 Clinton County Courthouse (Michigan)
 Clinton County Courthouse (Missouri)
 Clinton County Courthouse (New York), NRHP-Nr. 82001101
 Clinton County Courthouse (Ohio)
 Clinton County Courthouse (Pennsylvania)